miejscowości francuskie o nazwie Boulogne:
 Boulogne (Wandea) – miejscowość w departamencie Wandea
 Boulogne-Billancourt – miasto w departamencie Hauts-de-Seine
 Boulogne-la-Grasse – miejscowość w departamencie Oise
 Boulogne-sur-Gesse – miejscowość w departamencie Haute-Garonne
 Boulogne-sur-Helpe – miejscowość w departamencie Nord
 Boulogne-sur-Mer – miasto w departamencie Pas-de-Calais
 Lasek Buloński : Bois de Boulogne – park w 16. dzielnicy Paryża